Dendromyrmex este un subgen al furnicilor dulgher. 

Cladograma conform Catalogului Vieții. Speciile prezentate sunt sinonime junior ale speciilor din genul Camponotus:

Referințe 

Formicinae 
Subgenuri de insecte